Русско-казанская война:

 Битва под Суздалем
 Русско-казанская война (1467—1469)
 Русско-казанская война (1478)
 Русско-казанская война (1487)
 Русско-казанская война (1505—1507)
 Русско-казанская война (1521—1524)
 Русско-казанская война (1530—1531)
 Русско-казанская война (1535—1552)
 Казанские походы
 Взятие Казани
 Русско-казанская война (1552—1556)

См. также 
Русско-казанские войны